Муздыбек Абдикаримов (; 1914, аул Маржан, современный Актогайский район Карагандинской области — 24 апреля 1974, Караганда) — казахский советский актёр, заслуженный артист Казахской ССР (1944).

Биография 
Происходит из подрода мандар рода тобыкты племени аргын. С юных лет Муздыбек Абдикаримов работал чернорабочим, рыбаком и т. п. В 1929-1935 годах он участвовал в работе драматического кружка (современный город Балхаш). В 1936-1974 годах был актёром Карагандинского областного драматического театра, где играл острохарактерные роли: Итбай («Амангельды» Б. Ж. Майлина и Г. М. Мусрепова, первая роль в театре в 1936 году), Жапал, Кобикты, Жарас («Енлик — Кебек», «Каракыпчак Кобланды» и «Айман — Шолпан» М. О. Ауэзова), Жантык, Карабай, Шеге («Козы Корпеш — Баян сулу» и «Кыз Жибек» Г. М. Мусрепова), Жакуп («Миллионер» Г. Мустафина), Султанбек («Аршин мал алан» У. А. Гаджибекова), Земляника («Ревизор» Н. В. Гоголя), Миллер («Коварство и любовь» Ф. Шиллера), Бригелло («Слуга двух господ» К. Гольдони).

В 1944 году вступил в КПСС.

Муздыбек Абдикаримов также являлся исполнителем песен Абая Кунабаева, Биржан-сала Кожагулова, Ахана сере Корамсина.

Примечания 

Члены КПСС